Ufer steht für:

 Ufer, die an ein Binnengewässer unmittelbar anschließende Landfläche
 Küste oder Meeresufer, Übergangsbereich zwischen Land und Meer
 Litoral, Uferzone (als Fachbezeichnung)
 Burg Ufer, abgegangene Höhenburg in Wilhering, Oberösterreich

Ufer ist der Name folgender Orte:
 Ufer (Leichlingen), Wohnplatz in Leichlingen (Rheinland), Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Ufer (Lindlar), Ortsteil der Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Ufer (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Ufer (Gemeinde Wallsee-Sindelburg), Ortsteil von Wallsee-Sindelburg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Ufer (Linz), Stadtteil und Katastralgemeinde von Linz, Oberösterreich
 Ufer (Gemeinde Alkoven), Ortsteil von Alkoven, Oberösterreich
 Ufer (Gemeinde Grein), Ortschaft von Mauthausen, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Ufer (Gemeinde Hofkirchen), Ort bei Niederranna, Hofkirchen im Mühlkreis, Oberösterreich
 Ufer (Gemeinde Kirchdorf), Ortschaft der Gemeinde Kirchdorf am Inn, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Ufer (Gemeinde Mauthausen), Ortschaft von Mauthausen, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Ufer (Gemeinde Wilhering), Ortsteil von Wilhering, Oberösterreich

Ufer ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Ufer (1863–1939), deutscher Verwaltungsjurist
 Andrea Ufer (* 1963), deutsche Filmproduzentin
 Franz Ufer (* 1996), deutscher Filmproduzent und Regisseur

 Johannes Ufer (1912–1987), deutscher Maler, Bildhauer sowie Raum- und Flächenkünstler
 Johannes Paul Ufer (1878–1958), deutscher Maler
 Max Ufer (Genetiker) (1900–1983), deutscher Pflanzengenetiker, tätig bis 1933 bei Erwin Baur
 Oswald Ufer (1828–1883), deutscher Maler, Kupferstecher, Fotograf und Hochschullehrer
 Peter Ufer (* 1964), deutscher Journalist, Autor und Moderator
 Steffen Ufer (* 1940), deutscher Strafverteidiger
 Tobias Ufer (* 1978), deutscher Journalist, Moderator und Stadionsprecher
 Uwe Ufer (* 1965), kaufmännischer Geschäftsführer und Vorstand
 Walter Ufer (1876–1936), US-amerikanischer Maler

Siehe auch:
 Das Ufer
 Hohes Ufer 
 Am anderen Ufer
 Das ferne Ufer
 Uffer